Интимные отношения может означать:
 Интимные отношения — глубоко личные и скрытые от посторонних глаз отношения между очень близкими людьми.
 «» — британский фильм 1953 года режиссёра Чарльза Фрэнка.
 «» — британский фильм 1996 года фильм режиссёра Филипа Гудхью.